Montero puede referirse a:

Ocupaciones 
Montero (oficio): Cazador. Persona que asistía al rey en las cacerías.
Montero de Espinosa: Guardia nocturna de los reyes de Castilla.
 Caza de montería: Montería. Modalidad de caza mayor.

Lugares 
 Distrito de Montero: Distrito de la provincia de Ayabaca (Piura), Perú.
 Montero: Capital de la provincia de Santistevan del Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 Monteros: Ciudad de la Provincia de Tucumán, Argentina.
 Espinosa de los Monteros: Municipio en la provincia de Burgos, España.
 Montería: Capital del departamento de Córdoba, Colombia.
 Monteiro: Es un municipio del estado de Paraíba, Brasil.

Personas 
 Alberto Echandi Montero (1870- 1944): abogado y político costarricense.
 Alfonso Montero (1942 - 2008): pintor y grabador español.
 Álvaro Montero Mejía: político, abogado, escritor, economista, politólogo y productor de televisión de Costa Rica.
 Amaia Montero: cantautora española de música pop.
 Antonio Montero Moreno: sacerdote católico español, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz.
 Atanasio Bello Montero (1800 - 1876): músico venezolano.
 Carlos Caridad Montero: Carlanga. cineasta venezolano.
 Carlos Montero: periodista argentino.
 Carlos Vergara Montero: general chileno.
 Celso Montero Rodríguez (1930 - 2003): político y sacerdote de Galicia, España.
 Christian Montero: futbolista costarricense.
 Daniel Montero Bejerano: periodista español.
 Danilo Montero: ministro cristiano costarricense, compositor y cantante.
 Diego González Montero: militar chileno. Gobernador del reino de Chile en 1662 y 1670.
 Diego Montero del Águila (1645 - 1718): jurista y prelado criollo chileno.
 Enrique Montero Ponce: periodista y locutor mexicano.
 Enrique Montero Ruiz: músico español.
 Eugenio Montero Ríos (1832 - 1914): político y jurista español.
 Fausto Montero: futbolista argentino.
 Félix Arcadio Montero Monge (1850 - 1897): abogado, político y líder gremial costarricense.
 Freddy Montero: futbolista colombiano.
 Gabriela Montero: pianista venezolana.
 Germaine Montero (1909 - 2000): actriz y cantante francesa.
 Irene Montero: política española.
 Isaac Montero (1936 - 2008): escritor y guionista español.
 Isabel Montero de la Cámara: diplomática costarricense.
 Ivonne Montero: actriz mexicana.
 Javier Montero (1933 - 2006): actor español.
 Jefferson Montero: futbolista ecuatoriano.
 Joaquín Valle Montero: ex-haltera (levantador de pesas) español.
 Jorge Montero Rodríguez: político ecuatoriano.
 José Ángel Montero (1832 - 1881): Compositor de ópera venezolano.
 José Antonio Montero: exjugador español de baloncesto.
 José Pedro Montero Candia (1878-1927): expresidente de Paraguay.
 Josu Montero: poeta, dramaturgo y crítico literario español.
 Joyceline Montero García: Miss Puerto Rico Teen 2001 y Miss Mundo 2003.
 Juan Esteban Montero Rodríguez (1879 - 1948): Vicepresidente y presidente de Chile.
 Juan Montero de Rojas (1613 - 1683): pintor del barroco español.
 Julio Montero Castillo: exfutbolista uruguayo.
 Lizardo Montero Flores (1832 - 1905): militar y político peruano, presidente de Perú.
 Luciano Montero (1908 - 1993): ciclista profesional español.
 Luis García Montero: poeta, crítico literario y profesor español.
 Luis Movilla Montero: Maestro y alcalde español.
 Manuel Sousa Montero: exfutbolista español.
 María Jesús Montero Cuadrado: Política española.
 Mariló Montero (María Dolores Montero Abárzuza): Periodista y presentadora de Televisión Española.
 Mauricio Montero Chinchilla: exfutbolista y entrenador costarricense.
 Maximiliano Montero: Futbolista uruguayo. 
 Mayra Montero: Novelista puertorriqueña.
 Miguel Ángel Montero (1922 - 1975): Músico argentino de tango.
 Miguel Ángel Montero: Beisbolista venezolano. 
 Montero Glez (Roberto Montero González): Escritor español.
 Montero Lamar Hill (Lil Nas X): Cantante y rapero estadounidense
 Pablo Montero: Cantante, compositor y actor mexicano.
 Paolo Montero (Ronald Paolo Montero Iglesias): Exfutbolista uruguayo, representante de jugadores de fútbol.
 Patricia Montero: Actriz española.
 Pedro Dorado Montero (1861 - 1919): Jurista y criminalista español.
 Rafael Gómez Montero (1922 - 1994): Periodista y poeta español.
 Rafael Rodrigo Montero: Astrofísico español, licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencias Físicas.
 Ramón Barros Montero: Ingeniero agrónomo y político chileno.
 Raúl Montero Cornejo (1914 - 2000): Marino y político chileno.
 Rebeca Montero: Actriz española.
 Reinaldo Montero: Novelista, dramaturgo y guionista cubano.
 Ricardo Montero (1902 - 1990): Ciclista profesional español.
 Rosa Montero: Periodista y escritora española.
 Santiago Montero (1911-1985): Profesor universitario español.
 Simón Sánchez Montero (1915 - 2006): Político español, dirigente del Partido Comunista de España.
 Txema Montero Zabala: Abogado y político del País Vasco, España.
 Xesús Alonso Montero: Ensayista, catedrático, sociolingüista, poeta y conferenciante español.

Miscelánea 
 Amaia Montero (álbum): Quinto álbum de estudio de la cantautora Amaia Montero. 
 BAP Montero (FM-53): Fragata misilera del Perú.
 Casa Montero: Edificio de viviendas de Bilbao (Vizcaya), España. Bien de interés cultural.
 Doménica Montero: Telenovela de Televisa en 1978.
 Mitsubishi Montero: Automóvil todoterreno de Mitsubishi Motors.
 Montero de Espinosa: Guardia de la Casa Real de Castilla.
Montero (Call Me by Your Name): Canción de Lil Nas X.
Montero (álbum): Álbum debut de Lil Nas X.